Илиени има више значења:

 Илиени (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Илиени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Илиени (Ковасна), општина у округу Ковасна у Румунији